

Patronyme 

 Karl Frederik Kinch (1853-1921), archéologue danois ;
 Myra Kinch (1904 - 1981), chorégraphe et danseuse américaine ;
 Arturo Kinch (1956-), fondeur costaricien ;
 Beverly Kinch (1964-), athlète britannique ;
 Soweto Kinch (1978-), saxophoniste, musicien de jazz et rappeur britannique ;
  (1994-), chanteur, compositeur et guitariste américain.

Voir aussi 
 Kinch Ahau
Patronyme anglais